Кра́сная Поля́на — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области в составе сельского поселения Матвеевский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 6 километров на север-северо-восток от районного центра села  Матвеевка.

Население 
 
Население составляло 102 человека в 2002 году (русские 39%, чуваши 53%),  41 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Матвеевского района